Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 630 dans le monde.
 
 RS-630 au Brésil
 Route 630 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 630 aux États-Unis
 Route régionale 630 en Finlande
 Autoroute A630 en France
 Route nationale 630 en France